United Paramount Network (UPN) — американская телевизионная сеть. Принадлежала Viacom, но потом была продана CBS Corporation. В 2006 году канал подвергся перезапуску под новым названием, состоящим из первых букв компаний Warner Brothers и CBS Corporation, таким образом, канал получил название The CW Television Network.

История 

В 1993 году развлекательный конгломерат «Viacom» предложил приобрести «Paramount», чем вызвал начало целой войны с Барри Диллером по покупке компании. В итоге «Viacom» победил, заплатив по итогам торгов 10 миллиардов долларов США за активы «Paramount». В 1995 «Viacom» совместно с «United Television» запустили проект «United Paramount Network» (UPN), тем самым осуществив мечту Диллера 70-х годов ТВ-сети.

В 1999 «Viacom» выкупил долю «United Television» и передал бразды правления коммерчески неустойчивой сетью более стабильному своему подразделению «CBS». В начале 2005 частично из-за проблем в сфере телевизионного бизнеса, «Viacom» объявил о своем разделении на 2 компании.

Разделение было завершено в январе 2006. По результатам разделения телевизионная и радиосеть «CBS», сеть радиостанций «Infinity» (ныне «CBS Radio»), подразделение «Paramount Television» (ныне «CBS Paramount Television») и «UPN» (ныне «The CW Television Networkco», находящееся в совместном владении с конкурирующей компанией «Warner Bros.») стали частью корпорации «CBS Corporation». А «Paramount Pictures» осталась вместе с «MTV», «BET» и другими довольно прибыльными кабельными каналами корпорации «New Viacom».

См. также 
 Warner Brothers
 CBS Broadcasting Inc.
 CBS Corporation
 MyNetworkTV
 The WB
 The CW

Ссылки 
 Официальный сайт телерадиокомпании «CBS Broadcasting Inc.».
 Архивная копия официального сайта телеканала «UPN» на сайте «The Wayback Machine».
 История развития компании «Paramount Pictures».

Компании по алфавиту

The CW Television Network
Телеканалы, запущенные в 1995 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2006 году
Телеканалы на английском языке
Дочерние компании CBS Corporation